Szczęśliwe dni – dramat Samuela Becketta
 Szczęśliwe dni – dramat Aleksieja Arbuzowa
 Szczęśliwe dni – film Benjamina Stoloffa z 1929
 Szczęśliwe dni – film Aleksieja Bałabanowa z 1991

Zobacz też 
 Happy Days
 Happy Days